Franz kan som auktorsförkortning betyda:

 Herbert Franz
 Nico M. Franz

Robotskapade auktorsförkortningar